Nobleza gaucha puede hacer referencia a:

Nobleza gaucha, película argentina de 1915.
Nobleza gaucha, película argentina de 1937.
Nobleza Gaucha, marca argentina de yerba mate.